Christian Sell ist der Name folgender Personen:

* Christian Sell (Maler, 1831) (Christian Sell der Ältere; 1831–1883), deutscher Historien-, Genre- und Kriegsmaler der Düsseldorfer Schule
 Christian Sell (Maler, 1854) (Christian Sell der Jüngere; 1854–1925), deutscher Schlachten- und Militärmaler der Düsseldorfer Schule